

Гаркльова — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Гаркльова — село в гміні Сколишин Ясельського повіту Підкарпатського воєводства